Китайская пара Пэн Шуай / Чжэн Цзе — победительница турнира.

Прошлогодние чемпионки — Хисела Дулко и Флавия Пеннетта — уступили в четвертьфинале.

Посев 
Четверо первых сеянных дуэтов начинают турнир со второго раунда.

  Хисела Дулко /  Флавия Пеннетта (Четвертьфинал)
  Квета Пешке /  Катарина Среботник (Полуфинал)
  Ваня Кинг /  Ярослава Шведова (Финал)
  Лизель Хубер /  Лиза Реймонд (Второй раунд)

<ol start="5">
  Мария Кириленко /  Елена Веснина ''(Первый раунд)
  Бетани Маттек-Сандс /  Меган Шонесси ''(Четвертьфинал)
  Ивета Бенешова /  Барбора Заглавова-Стрыцова ''(Второй раунд)
  Мария Хосе Мартинес Санчес /  Анабель Медина Гарригес ''(Четвертьфинал)

Ход турнира

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Ссылки 
 

Открытый чемпионат Италии по теннису 2011